Константин Кириллович Зарин  (5 февраля 1960, Ленинград — 14 декабря 2020) — советский и российский .

Биография 
В 1982 году окончил электротехнический факультет Ленинградского института киноинженеров по специальности «Звукооператорская техника». С 1984 года работал на киностудии Ленфильм, с 2014 года  саунд-продюсер кинокомпании «Гамма продакшн» . Доцент кафедры звукорежиссуры Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 "Сделайте мне такой звук" - Невафильм 
 "Звукорежиссерская среда"

Продюсеры России